Zug um Zug steht für:
 Zug um Zug, Begriff aus dem deutschen Schuldrecht
 Zug um Zug (Spiel), Brettspiel von Alan R. Moon (2004)
 Zug um Zug (Film), Fernsehfilm von John Alexander (2014)